Oms kan avse:
OMS Video – en royaltyfri digital videokompressionsstandard
OMS – skatter som betalas i samband med inköp, se Mervärdesskatt
 OMS – en högerrörelse i Storbritannien grundad 1925, se Organisation for the Maintenance of Supplies